Кла́ркия () — род травянистых растений семейства кипрейных. Род кларкия очень близок к роду годеция, который часто включается в род кларкия.

Стебли тонкие, крепкие, 30-90 см высотой, к концу цветения одревесневающие снизу. Листья овальные, сизо-зелёные с красными жилками, по краю неправильно-редкозубчатые. 

Около 40 видов на западе Северной Америки. Как декоративные используют неприхотливые обильноцветущие однолетники, главным образом кларкию ноготковую (, ) и кларкию хорошенькую (). Известно много форм и сортов кларкии с простыми и махровыми цветками и различающихся по окраске (белая, розовая, сиреневая, красно-пурпуровая) и по высоте.

Назван в честь Уильяма Кларка.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 42 вида:

Примечания 

Кипрейные
Таксоны растений, названные в честь людей